Asociația Culturală „Istoria din casă în casă” (ACICC) este o asociație non-profit, neafiliată politic, fondată de Daniela Popescu, doctor în istorie al Facultății de Istorie, Universitatea din București, în anul 2020, asociație care își propune să construiască o comunitate educațională și culturală și, în același timp, cu ajutorul noilor instrumente digitale, să ofere o platformă virtuală educațională deschisă, dedicată tinerilor, cu precădere elevilor și studenților, pasionați de istorie, dornici să identifice și să analizeze profesionist istoria locului lor, a familiei lor, a artefactelor specifice unei anumite epoci istorice. De asemenea, ACCIC este prima organizație non-profit din România care își propune să descopere și să aducă în atenția publicului aspecte inedite ale istoriei cotidiene, contribuind prin toate acestea la completarea și valorificarea patrimoniului istoric național atât material cât și imaterial, punând bazele primei arhive digitale a vieții cotidiene de secol XX din România.

Din cauza volumului imens de informații, cu precădere din mediul online există și riscul ca acestea să fie incorecte, inadecvate sau incomplete, tocmai de aceea asociația vine în ajutor și, cu sprijinul celor mai buni specialiști în domeniu, desfășoară proiecte de cercetare, activități și materiale bazate pe informații istorice valide, documentate și riguros analizate, dar pune la dispoziția celor interesați și instrumentele și competențele necesare pentru a gestiona sursele istorice.

Pornind de la istoria caselor și familiilor noastre, ACICC își propune nu doar să pună bazele unei arhive generoase de artefacte și elemente care țin de patrimoniul imaterial, ci și să le contextualizeze și analizeze istoric, profesionist și riguros alături de specialiști în domeniu și să le facă accesibile unui public cât mai larg.

Într-o măsură la fel de importantă, ACICC își dorește să le ofere tinerilor posibilitatea să se exprime creativ și să își dezvolte spiritul critic, analitic, pasiunea pentru istorie și să construiască registre de înțelegere a secolului al XX-lea, în special prin intermediul obiectelor cotidiene.

Obiective ACICC 

Câteva dintre obiectivele ACICC:

 Recuperarea memoriei trecutului prin mărturii, interviuri, testimoniale dar și artefacte ale vieții cotidiene;
 Identificarea unor povești inedite prin istoricul unor clădiri sau monumente atipice;
 Încurajarea tinerilor, în special elevi și studenți, pasionați de istorie să participe la îmbogățirea și valorificarea patrimoniului istoric;
 Învățarea unor metode de analiză, dezvoltarea spiritului critic și analitic al surselor, competențe vitale în perioada contemporană, necesare pentru a face față provocărilor abundenței informațiilor;
 Promovarea culturii și educației prin activități culturale, ateliere, cursuri, conferințe, concursuri, publicații, expoziții etc.
 Editarea de materiale informative, proiecte sau publicații educative și culturale;
 Întocmirea de ghiduri și materiale informative și de lucru pentru profesorii din mediul preuniversitar;
 Facilitarea accesului la istorie, educație și cultură prin intermediul mediului online și nu numai;
 Încurajarea dialogului intercultural și participativ;
 Încurajarea dialogului inter-generațional;
 Organizarea atelierelor și cluburilor de istorie, istorie orală, relații internaționale;
 Susținerea procesului de învățare prin organizarea unor cursuri de pregătire, școli de vară, schimburi de experiență, colaborări cu instituții și organizații de cultură, concursuri și alte activități conexe.
 Atenția ACICC se concentrează cu precădere asupra istoriei contemporane, cu     precădere aspectele de istorie orală și istorie socială, dar orice     contribuții, sugestii sau propuneri de teme din alte perioade sau arii     istorice sunt binevenite.

Elementele de noutate pe care ACICC le aduce sunt, pe de o parte abordarea complexă față artefactele pe care le descoperă, pe de altă parte, proiectele educaționale pe care le implementează raportându-se la artefacte. Spre deosebire de platformele online existente care lucrează tot cu artefacte din diferite perioade istorice, Asociația Culturală „Istoria din casă în casă” redă istoria prin intermediul artefactelor într-o manieră analitică și multidisciplinară și nu se limitează doar la a expune istoria unui artefact. În fapt, ACICC își propune să redea fațetele istoriei secolului al XX-lea, și nu numai, cu ajutorul obiectelor, istoriilor și poveștilor cotidiene și să îi ajute pe tineri, și nu numai, să descopere în acest fel lucruri noi despre ei, despre familia lor, despre țara lor.

Proiectele ACICC

Atelierul de Istorie 

Proiectul „Atelierul de istorie” este unul dintre cele mai de succes proiecte ale ACICC și unic în acest moment în România. Lansat în decembrie 2020, conceptul atelierelor de istorie vizează desfășurarea unor lecții de istorie în școli și licee, ateliere care pornesc de la obiectele vieții cotidiene de secol al XX-lea din istorie. Practic, fiecare tematică a atelierului este construită pornind de la obiectele și artefactele perioadei, ceea ce îl face să fie un proiect unic în România. Atelierele de istorie au fost receptate cu foarte mult entuziasm de către profesorii și elevii din mediul preuniversitar în contextul atât de complex al pandemiei, de aceea, desfășurate online în lunile în care procesul de învățare s-a mutat exclusiv în mediul online acestea s-au pliat pe nevoile educaționale generate de situația internațională.

Atelierele se axează pe două direcții principale: pe de o parte sunt ateliere complementare materiei predate la clasă în conformitate cu programa școlară avizată de Ministerul Educației și Cercetării și, pe de altă parte, ateliere inedite, cu aspecte mai puțin cunoscute din istorie, bazate în special pe interacțiunea cu elevii (ex: reperele copilăriei în perioada comunistă în România; cinematografia ca instrument de propagandă în perioada comunistă; viața de elev în perioada interbelică și viața de elev în perioada comunistă; scrisorile de pe front și atmosfera anilor de război, istoricul comunității evreiești din România etc.)

ACICC își propune prin intermediul acestor ateliere de istorie să ofere un exemplu inedit de învățare alternativă a istoriei, să fie un sprijin pentru profesorii de istorie din România oferindu-le materiale suport, ghiduri și o serie de ateliere complementare lecțiilor din programă și își propune să lucreze tot mai mult cu elevii în cadrul atelierelor pentru a le demonstra că istoria există și dincolo de manual, de programă, teste și examene, aceasta este mult mai complexă ca știință și se regăsește inclusiv în casele și familiile fiecăruia dintre noi.

Școala Altfel 

Pe lângă atelierele în care aducem în atenție subiecte de istorie abordate dintr-o altă perspectivă, ACICC are și programul „Școala Altfel” care duce la un alt nivel activitățile specifice în cadrul orelor de istorie și le oferă profesorilor și elevilor, atât de gimnaziu cât și de liceu, activități interactive de tipul treasure hunt sau concursuri, ateliere practice de istorie în care elevii să își dezvolte spiritul analitic, competențe multidisciplinare și să își descopere pasiunea pentru istorie.

Atelierul Relațiilor Internaționale 

Proiectul „Atelierul Relațiilor Internaționale” se adresează tinerilor pasionați de istoria contemporană și de sfera relațiilor internaționale pentru o mai bună înțelegere a lumii din jur și a dinamicilor din afara granițelor. Realizat cu ajutorul specialiștilor în acest domeniu, atelierul pune în contact tinerii dornici să învețe și să înțeleagă sistemul de relații internaționale și modul în care funcționează instituțiile internaționale cu profesori și specialiști cu experiență.

Concursul internațional de eseuri Treasure Hunt – Istoria din Casa Mea 

Prima ediție a acestui concurs a fost organizată în anul 2020 și a fost una la nivel național, oferind tinerilor români posibilitatea de a se exprima creativ și de a-și dezvolta spiritul analitic și pasiunea pentru istorie, cu ajutorul obiectelor, istoriilor și poveștilor cotidiene.

Obiectivele concursului sunt: dezvoltarea spiritului analitic și al gândirii critice, a pasiunii pentru istorie și a creativității; recuperarea memoriei trecutului prin mărturii, interviuri, testimoniale dar și artefacte ale vieții cotidiene; încurajarea tinerilor pasionați de istorie să participe la îmbogățirea și valorificarea patrimoniului istoric material și imaterial; facilitarea accesului la istorie, educație și cultură prin intermediul mediului online și nu numai; încurajarea dialogului intercultural și participativ.

Cea de-a doua ediție, lansată în anul 2021 a transformat concursul de eseuri într-unul internațional, adresat tinerilor români de pretutindeni și din Republica Moldova.

Echipa ACICC 

Daniela Popescu, Președinte & Fondator

Emanuela Ana-Maria Bălan, Coordonator Grafică & Design

Alexandra-Ștefania Necula, Coordonator Social-Media

Alexandra Cojocaru, Coordonator Ateliere & Webinarii

Claudia Lăcrămioara Ioana Bălan, Coordonator organizare evenimente

Ștefania Nichita, Responsabil Voluntariat

Oana Maria Andrei, Administrator Site & Blog

Rareș Tatu, Editare & Tehnoredactare

Site-ul oficial  

https://istoriadincasaincasa.com/

Asociații din România
Universitatea din București